Denumirea de Pripek se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Pripek, un sat în comuna Ruen, regiunea Burgas;
 Pripek, un sat în comuna Djebel, regiunea Kărdjali;
 Pripek, un sat în comuna Aksakovo, regiunea Varna.